

Населені пункти та їхні частини

 Кшешув — гміна в Ніжанському повіті Підкарпатського воєводства
 Кшешув — село в гміні Каменна Ґура Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кшешув — село в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Крешів (Кшешув) — село в гміні Кшешув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшешув — частина села Старий Бідачув у гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Крешів

Примітки